Grand Prix (Formule 1) - 'grote prijs' in de Formule 1
 Wereldkampioenschap wegrace
 Wereldkampioenschap motorcross
 Grote Prijs (paardensport)
 ISU Grand Prix Kunstschaatsen
 Grand Prix (film), een Amerikaanse film uit 1966
 Pontiac Grand Prix, een automodel van General Motors
 Grand Prix (schansspringen)
 Grand Prix (snooker)
 Grote prijs (unie van de filmkritiek)

Zie ook 
 Lijst van Formule 1 Grand Prix-wedstrijden